

Geografia 
 Baranof Island

Persone 

 Aleksandr Andreevič Baranov (1746-1819), mercante russo da cui prende il nome l'isola Baranof
 Anatolij Ivanovič Baranov (1953-1986), ingegnere sovietico
 Boris Aleksandrovič Baranov (1940-2005), ingegnere sovietico
 Natal'ja Baranova-Masolkina, sciatrice russa
 Svetlana Baranova-Sodatova, ex-schermitrice russa